Superman este un super-erou din benzi desenate. Acest termen se mai poate referi la:
 Superman, serie de benzi desenate realizate de DC Comics
 Superman I, film științifico-fantastic cu Christopher Reeve din 1978
 Superman II, film din 1980
 Superman III, film din 1983 
 Superman IV: The Quest for Peace, film din 1987
 Superman Revine, film din 2006
 Superman, film serial de animație din 1996–2000
 Lois și Clark: Noile aventuri ale lui Superman, film serial din 1993–1997

Superman
Personaje fictive